Mingshui bezeichnet:

 Mingshui (明水县), Kreis der Stadt Suihua in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Mingshui (Großgemeinde) (明水镇), Großgemeinde des gleichnamigen Kreises in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Mingshui (Suizhong) (明水满族乡), Nationalitätengemeinde der Manchu im Kreis Suizhong in der chinesischen Provinz Liaoning
 Mingshui (Zhangqiu) (明水街道), Straßenviertel der Stadt Zhangqiu in der chinesischen Provinz Shandong